706 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 706 км, Блок-пост 706 км — упразднённый населённый пункт (тип: блок-пост) в Красноярском районе Красноярского округа Сибирского края РСФСР.
 706 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Белгородской области. Код 439057.